Гомалоцефал (Homalocephale) — рід пахицефалозаврових динозаврів, що існував у пізній крейді близько 80 млн років тому. Рештки єдиного екземпляра були зібрані в Монголії в 1960-их роках Польсько-монгольськими палеонтологічними експедиціями і описані Маріянською і Осмульською 1974-го року. Можливо, що насправді гомалоцефал є незрілою особиною або особиною певної статі Prenocephale prenes.

Примітки 

Пахицефалозаври
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Азії
Вимерлі тварини, описані 1974